A Valkeakosken Haka, a sajtóban leggyakrabban FC Haka egy finn labdarúgócsapat. A klubot 1934-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel.

Története

A klubot 1934-ben alapították. Már 1949-ben feljutott az első osztályba (akkori nevén Mestarussarja). 1955-ben megnyerte az éppen létrejött finn kupát.

A klub legsikeresebb időszaka a 60-as évekre esett, amikor 3-3 bajnoki címet és kupagyőzelmet szerzett, valamint 1960-ban duplázott, elsőként a finn futball történetében.

A 90-es években, valamint az ezredforduló idején nevet váltott, azóta jelenlegi nevén szerepel.

A klub legjobb nemzetközi eredménye az 1983-84-es szezonban elért KEK-negyeddöntő.

Jelenlegi keret

Összes nemzetközi kupamérkőzés

 Q = selejtező
 R = kör
 1/8 = nyolcaddöntő
 1/4 = negyeddöntő
 UK = UEFA-koefficiens

Ismertebb játékosok
Babócsy András
Mark Dziadulewicz
Marlon Harewood
Olli Huttunen
Juuso Kangaskorpi
Martti Kuusela
Edgar Gerardo Lugo
Jari Niemi
Mika Nurmela
Matti Paatelainen
Mixu Paatelainen
Juhani Peltonen
Valeri Popovitch
Janne Salli
Cherno Samba 
Teemu Tainio
Sergei Terehhov
Tommi Viik
David Wilson
Jhon Cagua

Külső hivatkozások
Hivatalos weboldal

Finn labdarúgócsapatok
1934-ben alapított labdarúgócsapatok